Per Berzin si può intendere:
 Alexander Berzin (1944) storico delle religioni statunitense, studioso del Buddismo tibetano
 Jan Karlovič Berzin (, 1889-1938) politico e militare sovietico
 Èduard Petrovič Berzin (, 1894-1938) rivoluzionario russo, capo dei servizi segreti sovietici
 Evgenij Berzin (; 1970) ciclista russo